Ostrogoci, Goci wschodni lub Greutungowie (dosł. „ludzie stepu”), (łac. Ostrogothi) – jedno z plemion germańskich. W III w. i w 1. połowie IV w., tak jak wiele innych plemion germańskich, zbliżyli się do granic Imperium Rzymskiego i osiedlili się daleko na wschodzie na północnych wybrzeżach Morza Czarnego. Przybyli prawdopodobnie z południowych wybrzeży Morza Bałtyckiego, a wcześniej z południowej Skandynawii. W roku 378  Ostrogoci wspomogli Wizygotów w bitwie pod Adrianopolem, w wyniku której zginął cesarz rzymski Walens. Nowy cesarz zgodził się na zamieszkanie przez Ostrogotów Dacji i Mezji pod warunkiem, że nie będą nękać Konstantynopola.

Królowie ostrogoccy nad Morzem Czarnym 
 Ostrogotha
 Hunuil
 Athal
 Achiulf
 Geberyk
 Hermanaryk (Ermanryk)
 Winitar
 Hunimund

Władcy ostrogoccy w Italii 

 476–526: Teodoryk Wielki
 526–534: Atalaryk
 534: Amalasunta (regentka od 526; usunięta, zm. 535)
 534–536: Teodahad
 536–540: Witiges
 540–541: Ildibald
 541: Eraryk
 541–552: Totila
 552–553: Teja

Państwo Ostrogotów w 553 roku zostało podbite przez Cesarstwo Bizantyńskie.

Dynastyczne powiązania Ostrogotów

Zobacz też 
 Winitar
 Germanie
 Wizygoci
 Władcy Wizygotów
 Amalowie
 Radagajs

Przypisy

Bibliografia 
 Nazewnictwo imion królów ostrogockich na podstawie: J. Strzelczyk, Goci - rzeczywistość i legenda, wyd. (w serii Ceramowskiej) Warszawa 1984.
 Jordanes, O pochodzeniu i czynach Gotów [w:] Edward Zwolski, Kasjodor i Jordanes. Historia gocka czyli Scytyjska Europa., Lublin 1984.